Кабрильяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Чарро.  Занимает площадь 24,85 км². Население — 442 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 69 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки